Miejscowości w Polsce
 Kolonia Borkowo – nazwa niestandaryzowana, część wsi Borkowo w woj. podlaskim w pow. kolneńskim, w gminie Kolno
 Kolonia Borkowo – kolonia wsi Borkowo w woj. mazowieckim w pow. nowodworskim, w gminie Nasielsk